Melisande steht für
Melisende, weiblicher Vorname
Mélisande, Figur aus Pelléas et Mélisande

Siehe auch:
 Melissander